Туричино — название географических объектов в России:

 Туричино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Туричино — озеро в Невельском районе Псковской области.
 Туричино — остановочный пункт на 398 километре Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги.